|-
| 124101 - || || 16 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124102 - || || 16 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124103 - || || 16 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124104 - || || 17 d'abril, 2001 || Saint-Véran || Saint-Véran
|-
| 124105 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124106 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124107 - || || 21 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124108 - || || 21 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124109 - || || 22 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124110 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124111 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124112 - || || 24 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124113 - || || 24 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124114 - || || 21 d'abril, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 124115 - || || 15 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124116 - || || 14 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124117 - || || 15 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124118 - || || 15 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124119 - || || 15 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124120 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124121 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124122 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124123 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124124 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124125 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124126 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124127 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124128 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124129 - || || 21 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124130 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124131 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124132 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124133 - || || 22 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124134 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124135 - || 2001 LS || 14 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124136 - || || 13 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124137 - || || 15 de juny, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124138 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124139 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124140 - || || 3 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124141 - || || 14 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124142 - || || 18 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124143 - || || 21 de juny, 2001 || Calar Alto || Calar Alto
|-
| 124144 - || || 20 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124145 - || || 19 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124146 - || || 22 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124147 - || || 25 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124148 - || || 25 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124149 - || || 28 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124150 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124151 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124152 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124153 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124154 - || || 12 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124155 - || || 12 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124156 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124157 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124158 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124159 - || || 18 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124160 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124161 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124162 - || || 20 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124163 - || || 20 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124164 - || || 18 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124165 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124166 - || || 17 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124167 - || || 17 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124168 - || || 17 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124169 - || || 21 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124170 - || || 21 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124171 - || || 21 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124172 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124173 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124174 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124175 - || || 19 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124176 - || || 24 de juliol, 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 124177 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124178 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124179 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124180 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124181 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124182 - || || 19 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124183 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124184 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124185 - || || 26 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124186 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124187 - || || 21 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124188 - || || 21 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124189 - || || 21 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124190 - || || 27 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124191 - || || 19 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124192 - || || 26 de juliol, 2001 || Moletai || MAO
|-
| 124193 - || || 16 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124194 - || || 21 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124195 - || || 21 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124196 - || || 21 de juliol, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124197 - || || 29 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124198 - || || 18 de juliol, 2001 || Mauna Kea || D. J. Tholen
|-
| 124199 - || || 26 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124200 - || || 28 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
4